Vilasina är ett släkte av musslor. Vilasina ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåmusslor
Vilasina